Проспе́кт Ю́рія Гага́ріна — назва проспектів у деяких населених пунктах України.

 Проспект Юрія Гагаріна — проспект у Києві
 Проспект Юрія Гагаріна — проспект у Дніпропетровську

Див. також 
 «Проспект Гагаріна» — станція метро у Харкові

Проспекти
Вулиці, названі на честь людей